NSU аббревиатура, обычно англоязычная, может обозначать следующие понятия:

 NSU class — класс австралийских дизель-электрических локомотивов, использовавшихся в 1954—1980 на линиях Железных дорог Содружества.
 NASA Space Universe — американская панк-рок группа из города Санта-Анна в Калифорнии
 Национал-социалистическое подполье () — правоэкстремистская террористическая группировка в Германии, действовавшая в 1998—2011 годах.
 Non-specific urethritis — ранее применявшееся определение венерического заболевания не гонококковой структуры, обычно хламидиоз.
 National Surveillance Unit — ирландское подразделение национальной полиции, занимающееся негласным наблюдением и сбором информации.
 «N.S.U.» — песня британской рок-группы Cream из альбома Fresh Cream
 NSU Motorenwerke — бывший германский производитель автомобилей и мотоциклов

Университеты

США 
 Nevada State University — штат Невада (старое название, ныне называется Университет Невады (University of Nevada))
 New School University — штат Нью-Йорк
 Nicholls State University — штат Луизиана
 Norfolk State University — штат Вирджиния
 Northeastern State University — штат Оклахома
 Northern State University — штат Южная Дакота
 Northwestern State University — штат Луизиана
 Nova Southeastern University — штат Флорида

Другие страны (англоязычные аббревиатуры) 
 Naval State University — Филиппины
 Nordic Summer University — Скандинавия
 North South University () — Бангладеш
 Novosibirsk State University — Новосибирск, Российская Федерация